David Campbell peut désigner :
 Sir David Campbell (1869-1936), un général de l'Armée britannique, gouverneur de Malte ;
 David Campbell (1948-), un chef d'orchestre, compositeur et arrangeur canado-américain ;
 David Campbell (1965-), un joueur de football international nord-irlandais ;
 David E. Campbell, un ingénieur du son américain.

Voir aussi 
 David Campbell Mulford (1937-), anciennement ambassadeur des États-Unis en Inde, aactuellement vice-secrétaire international du Crédit suisse
 David Campbell Bannerman (1960-), un homme politique britannique